Гуддінге (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гуддінге — передмістя Стокгольма, центр однойменної комуни у Швеції, у лені Стокгольм.